Двуреченский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Двуреченский сельсовет — в Рыбинском районе Красноярского края.
 Двуреченский сельсовет — в Грязинском районе Липецкой области.
 Двуреченский сельсовет — в Пермском районе Пермского края.